Ла-Луає́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 60 км на південь від Діжона, 60 км на північ від Макона.

Історія 

1 січня 2016 року Ла-Луаєр і Франь було об'єднано в новий муніципалітет Франь-Ла-Луаєр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 157 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 453,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ла-Луаєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Луаєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сона і Луара